Grand Prix Wielkiej Brytanii 2001 (oryg. Foster's British Grand Prix) – 54. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 11 runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2001, rozgrywana na torze Silverstone. W odbywającym się 15 lipca 2001 roku wyścigu, zwycięstwo odniósł Mika Hakkinen.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Wielka Brytania
2001
2001 w Anglii